Název Benz Patent-Motorwagen může označovat:

 Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 (také Benz Patent-Motorwagen, 1886)
 Benz Patent-Motorwagen Nummer 3, 1886–1894
 Benz Patent-Motorwagen Victoria, 1893–1900
 Benz Velo (Benz Patent-Motorwagen Velo, 1894–1901)
 Benz Patent-Motorwagen Ideal, 1898–1902